FileZilla, un client FTP, et serveur FTP
 
 Frank Zappa (1940-1993), un musicien américain,
 flydubai, dans la liste des codes AITA des compagnies aériennes